Charlottenlund Slot kan henvise til flere steder:
 Charlottenlund Slot i Charlottenlund, Gentofte Kommune.
 Charlottenlunds slott i i Ystads kommun, Skåne Län, Sverige.